Bismarckbrücke ist der Name mehrerer Otto von Bismarck gewidmeter Brücken:
Bismarckbrücke am Herthasee in Berlin-Grunewald
 Bismarckbrücke in Flensburg 
 Bismarckbrücke oder Weißeritzbrücke in Löbtau-Süd, Dresden
 Bismarckbrücke in Saarbrücken
 Bismarckbrücke in Augsburg-Bismarckviertel
 Bismarckbrücke in der Tivolistraße (Düren)

Siehe auch:
 Bismarckplatz
 Bismarcksteg
 Bismarckstraße